ABX steht für:
 ABX Air, eine US-amerikanische Frachtfluggesellschaft
 ABX.HE, eine Finanzindex-Familie
 ABX Logistics, ein belgisches Logistikunternehmen
 ABX-Modell, ein Erklärungsmodell aus der psychologischen Einstellungsforschung, siehe Balancetheorie#Das A-B-X-Modell von Newcomb
 ABX-Test, eine akustische Testmethode
 Flughafen Albury (IATA-Code)
 Bahnhof Buxtehude (DS100-Code)

abx steht für:
 Abaknon (ISO-639-3-Code), auf den Philippinen gesprochene Sprache, auch Inabaknon, Abaknon Sama, Capuleño, Kapul sowie Sama genannt

ABX